Николайталь () — название населённых пунктов:

Киргизия 

 Николайталь — прежнее название села Бакай-Ата Бакай-Атинского района Таласской области.

Россия 

 Николайталь — прежнее название села Удальное в Табунском районе Алтайского края.
 Николайталь — прежнее название хутора Ленина в Миллеровском районе Ростовской области.

Украина 

 Николайталь — прежнее название села Новософиевка в Никопольском районе Днепропетровской области.